

Блек-Гок — місто, штат Колорадо
 Блек-Гок — переписна місцевість, штат Південна Дакота